Рудњик може бити:

 Рудњик (Мијава), насељено мјесто у округу Мијава, Тренчински крај, Словачка Република
 Рудњик (Кошице-околина), насељено мјесто у округу Кошице - околина, Кошички крај, Словачка Република
 Рудњик (Трутнов), насељено мјесто у округу Трутнов, Краловехрадечки крај, Чешка Република

Види још 
 Рудник (вишезначна одредница)